Hokkaido – wyspa Archipelagu Japońskiego
 Hokkaido (rasa psów)
 (3720) Hokkaido – planetoida
 Hokkaido International Airlines – japońska linia lotnicza